Okręty US Navy o nazwie USS "Van Buren" (nazwa pierwszego pochodzi od prezydenta Martina Van Burena, drugiego od miasta Van Buren w stanie Arkansas):

 Pierwszy "Van Buren" był kutrem celnym z ożaglowaniem szkunera

 Drugi "Van Buren" (PF-42) był fregatą typu Tacoma, która została zbudowana w 1943

USS "Van Buren" to także nazwa fikcyjnego lotniskowca w komiksie Doonesbury.
Van Buren